A számítástechnikában az algoritmikus váz magas szintű programozási sablont jelent a párhuzamos és elosztott számításokhoz.

Az algoritmikus vázak alkalmazzák a kollektív programozási mintapéldányokat azért, hogy leplezzék a párhuzamos és elosztott működtetések nehézségét. A kulcsponti mintakészletből (vázakból) bonyolultabb minták gyárthatók az alapminták összevonásával.

Áttekintés 
Az algoritmikus vázak legfigyelemfelkeltőbb paramétere, mely különbséget tesz köztük és a többi magas szintű párhuzamos programozási modell között, hogy a párhuzamos cselekvések összehangolását rejtett módon a vázminták determinálják. A fejlesztőknek nem feladata, az applikációk szekvenciáinak összehangolása. Két következménye van: Mindenek előtt, mivel a konzultációs példák előzetesen ismertek, költségmodellek applikálhatók a vázprogramok időzítésére. Másodízben, az algoritmikus vázprogramozás a tévedések gyakoriságát mérsékeli a szokványos elvárt szinttől alacsonyabb párhuzamos programozási modellekhez (Threads, MPI) viszonyítva.

Példaprogramok 
A következő példa a Java Skandium könyvtár mintájára épül párhuzamos fejlesztéshez.

A végcél a QuickSort műveletsor algoritmikusváz-eredetű párhuzamos verziójának megvalósítása a Divide and Conquer mintával. Vegyük figyelembe, hogy a magas szintű megközelítés elrejti a szálkezelést a programozó elől.

// 1. Define the skeleton program
Skeleton<Range, Range> sort =   new DaC<Range, Range>(
    new ShouldSplit(threshold, maxTimes),
    new SplitList(),
    new Sort(),
    new MergeList());
		
// 2. Input parameters
Future<Range> future = sort.input(new Range(generate(...)));
	
// 3. Do something else here.
// ...
	
// 4. Block for the results
Range result = future.get();

 Az első lépés az algoritmikus váz definiálása a mintának megfelelő kóddal (ShouldSplit, SplitList, Sort, MergeList). A végső kód párhuzamossági gondok nélkül lesz így megírva.
 A második lépés a számítást elindító adatok bevitele. Ebben az esetben a Range egy tömböt és két indexet tartalmazó osztály, amelyek lehetővé teszik az alrész ábrázolását. A keretrendszerbe bevitt minden adat számára egy új Future objektum jön létre. Egynél több Future is megadható egyidőben a vázba.
 A Future lehetővé teszi az aszinkron számítást, így több feladatot is el lehet végezni az eredmény számítása közben.
 Megkaphatjuk a számítás eredményét, végezhetünk blokkolást szükség szerint (vagyis az eredmények még nem állnak rendelkezésre).

A példában szereplő funkcionális kódok négy típusnak felelnek meg: Condition (feltétel), Split (felosztás), Execute (futtatás, végrehajtás) és Merge (összefésülés, egyesítés).public class ShouldSplit implements Condition<Range>{

  int threshold, maxTimes, times;
  
  public ShouldSplit(int threshold, int maxTimes){
    this.threshold = threshold;
    this.maxTimes  = maxTimes;
    this.times     = 0;
  }
	
  @Override
  public synchronized boolean condition(Range r){
    return r.right - r.left > threshold &&
    	   times++ < this.maxTimes;
  }
}A ShouldSplit osztály a Condition interface-t alkotja meg. A függvényhez hozzárendelnek egy bemeneti részt, ebben az esetben az r tartományt, és igaz vagy hamis értéket kapunk meg. A Divide and Conquer szövegkörnyezetben, ahol ezt a függvényt használni fogják, ez eldönti, hogy egy altömböt újra fel kell-e osztani vagy sem.

A SplitList osztály a Split interface-t valósítja meg, amely ebben az esetben egy (al)tömböt kisebb résztömbökre oszt. Az osztály egy segítő partition(...) függvényt használ, amely megvalósítja a jól ismert QuickSort pivot és swap sémát.public class SplitList implements Split<Range, Range>{

 @Override
 public Range[] split(Range r){
        
    int i = partition(r.array, r.left, r.right);
        
    Range[] intervals = {new Range(r.array, r.left, i-1), 
                         new Range(r.array, i+1, r.right)};
        
    return intervals;
 }
}A Sort osztály megvalósítja és végrehajtja az interface-t, és felelős az r tartomány által megadott résztömb rendezéséért. Ebben az esetben egyszerűen meghívjuk a Java alapértelmezett (Arrays.sort) módszerét az adott altömbhöz.public class Sort implements Execute<Range, Range> {

  @Override
  public Range execute(Range r){
		
    if (r.right <= r.left) return r;
		
    Arrays.sort(r.array, r.left, r.right+1);
		
    return r;
  }
}Végül, ha az altömbök halmaza rendeződik, akkor az altömb részeit egy nagyobb tömbbe egyesítjük a MergeList osztállyal, amely Merge felületet hoz létre.public class MergeList implements Merge<Range, Range>{

  @Override
  public Range merge(Range[] r){
		
    Range result = new Range(r[0].array, r[0].left, r[1].right);
		
    return result;
  }
}

Keretrendszerek és könyvtárak

ASSIST 
Az ASSIST egy programozási közeg, amely strukturált koordinációs nyelvet biztosít a programozók számára. A koordinációs nyelv kifejezheti a párhuzamos programokat a szoftver modulok tetszőleges grafikonjaként. A moduldiagram leírja, hogy egy modulkészlet hogyan hat egymással a jellemezett adatfolyamok segítségével. A modulok lehetnek szekvenciálisak vagy párhuzamosak. A szekvenciális modulok C, C++ vagy Fortran nyelven írhatók; és a párhuzamos modulokat egy sajátos ASSIST párhuzamos modullal (parmod) programozhatjuk

AdHoc, rangsorolt és hibatűrő elosztó megosztott memória (DSM) rendszert használnak az adatfolyamok összekapcsolására a feldolgozó elemek között azáltal, hogy egy tárolót biztosítanak: kapni/ tenni / eltávolítani / alkalmazni műveletekkel. Az AdHoc körüli kutatások az adatraktár átláthatóságára, méretezhetőségére és hibatűrésére összpontosítottak

Noha nem halhatatlan vázkeret, abban az értelemben, hogy nincsenek vázak, az ASSIST általános parmodja olyan jellegzetes vázakra specializálható, mint például: farm, térkép stb. Ez pedig a felhasznált erőforrások számának dinamikus adaptálásával valósítható meg.

CO2P3S 
A CO2P3S (Correct Object-Oriented Pattern-based Parallel Programming System) egy mintázat-orientált fejlesztői környezet, amely a Java szálainak felhasználásával éri el a párhuzamosságot.

A CO2P3S egy párhuzamos applikáció maradéktalan korszerűsítési folyamatával foglalkozik. A programozók egy programozási grafikus felületen keresztül lépnek kapcsolatba a minta és annak konfigurációs opcióinak kiválasztásával. Ezután a programozók kitöltik a mintához szükséges kampókat, és egy új kód jön létre a Java keretrendszerében az alkalmazás párhuzamos végrehajtásához. A létrehozott keretrendszer három szintet használ, az elvonatkoztatás csökkenő sorrendjében: mintaréteg, köztes kódréteg és natív kódréteg. Így a fejlett programozók több szinten is beavatkozhatnak a létrehozott kódba alkalmazásaik teljesítményének hangolása érdekében. A generált kód többnyire biztonságos, a programozó által biztosított típusok használatával, amelyek nem igénylik a szuperosztály kiterjesztését, de nem teljesen típusbiztonságosak, mint például a hálóminta redukciós (..., Object reducer) módszerében.

A CO2P3S-ben támogatott minták összessége eleget tesz a metódussorrendnek, az elosztónak, a hálónak és a hullámfrontnak. A sokrétű alkalmazások úgy építhetők fel, hogy kereteket állítanak össze tárgy-referenciáikkal. Mindazonáltal, ha egyetlen minta sem megfelelő, a MetaCO2P3S grafikus eszköz a bővíthetőséggel foglalkozik, lehetővé téve a programozók számára, hogy módosítsák a minták tervét és új mintákat vezessenek be a CO2P3S-be.

A szétosztott memória struktúráinak finanszírozása később került bevezetésre a CO2P3S-ben. Elosztott memória minta használatához a programozóknak meg kell változtatniuk a minta memória opcióját megosztottról megosztottra, és elő kell állítaniuk az új kódot. A használat szempontjából a kód elosztott memóriájú verziója távoli kivételek kezelését igényli.

Calcium és Skandium 
A Calcium fő motivációi a Lithium és a Muskel volt. Mint ilyen, algoritmikusváz-programozást biztosít Java könyvtárként. Mind a feladat, mind az adatpárhuzamos vázak teljesen beágyazhatók; és paraméteres vázobjektumokon keresztül, nem pedig öröklődés útján példázzák.

A Calcium nagyban hozzájárul a vázprogramok kivitelezéséhez a ProActive közegre épülve a szétosztott fürtre hajazó kiépítettséghez. Ezenkívül a kalciumnak három megkülönböztető jellemzője van az algoritmikusváz-programozáshoz. Először egy teljesítményhangoló modell, amely segít a programozóknak azonosítani a teljesítményhibákért felelős kódot. Másodszor, egy olyan típusú rendszer a beágyazható vázak számára, amely bizonyítottan garantálja az alanyok csökkentési tulajdonságait, és a Java Generics segítségével valósul meg. Harmadszor, egy átlátszó algoritmikus vázfájlhozzáférési modell, amely lehetővé teszi a vázakat adatigényes alkalmazásokhoz.

A Skandium a calciumnak hiánytalan újra instalálása a többmagos számításhoz. A Skandiumra írt programok kihasználhatják a megosztott memóriát a párhuzamos programozás egyszerűsítése érdekében.

Eden 
Az Eden  egy párhuzamos fejlesztői lingua a megfelezett memóriahelyek részére, mely által szétbontódik a Haskell. A metódusokat célzatosan determináljuk a párhuzamos fejlesztés érdekében, miközben kommunikációjuk implicit marad. A folyamatok egyirányú csatornákon keresztül kommunikálnak, amelyek egy írót pontosan egy olvasóhoz kötnek. A programozóknak csak meg kell adniuk, hogy a folyamat mely adatoktól függ. Eden folyamatmodellje közvetlen irányítást biztosít a folyamat részletessége, az adatelosztás és a kommunikációs topológia felett.

Az Eden nem mondható vázidiómának átvitt értelemben, ugyanis a vázak nem nyújtanak nyelvi konstrukciókat. Ellenben a vázakat az Eden alacsonyabb szintű procedúra elvonatkoztatásának tetőpontján definiálják, szponzorálva a tevékenység és adatok párhuzamosságát egyaránt. Ennek okán, ellenben a legtöbb más megközelítéssel, Eden hagyja, hogy a vázak ugyanazon a nyelven és ugyanazon a szinten legyenek meghatározva, a váz példánya meg van írva: maga Éden. Mivel az Eden egy funkcionális nyelv kiterjesztése, az Eden vázak magasabb rendű funkciók. Eden bevezeti a megvalósítási váz fogalmát, amely egy architektúrától független séma, amely egy algoritmikus váz párhuzamos megvalósítását írja le.

eSkel 
Az Edinburgh-i váz Könyvtár (eSkel) C-ben íródott, és az MPI-re épül. Az eSkel első verzióját itt írták le, míg egy későbbi verziót itt mutatják be.

 A vázak értelmezése beágyazási és interakciós módban határozták meg. A beágyazási metódus megeshet ideiglenesen vagy hosszútávon, míg az interakciós mód lehet közvetett vagy közvetlen. Az ideiglenes beágyazás azt jelenti, hogy a beépült váz minden egyes meghívásakor látványos lesz, és utána darabokra hull, míg az időtálló azt, hogy a vázat egy alkalommal létrehozzák, és ugyanazon vázpéldányt hívják meg az alkalmazás során. Az implicit kölcsönhatás azt jelenti, hogy a vázak közötti adatáramlást teljesen meghatározza a vázösszetétel, míg az explicit azt jelenti, hogy az adatok a vázösszetétel által nem meghatározott módon generálhatók vagy távolíthatók el az áramlásból. Például egy váz, amely kimenetet állít elő anélkül, hogy valaha is bemenetet kapna, kifejezetten kölcsönhatásba lép.

Az ütemterv és kapacitás megbecsülése, mindenekelőtt a csatornák teljesítményének előrejelzését Benoit és mtsai. Minden egyes leképezéshez rendelkezésre bocsátottak egy teljesítménymodellt, a folyamat algebra alapján, és a modell eredményei alapján meghatározták a legjobb ütemezési stratégiát.

Modernebb tevékenységek vesződtek a strukturált párhuzamos programozás adaptációjának problémájával , különös tekintettel a csővázra.

FastFlow 
A FastFlow egy váz-párhuzamos fejlesztési keretszerkezete, amely egyenesen a streamelés és az információ-párhuzamos programok korszerűsítésére irányul. Eleinte a többmagos weboldalak megpályázására generáltál ki, majd kibővítették az eltérő weboldalakra, amelyek elosztott memória weboldalak csoportjaiból épülnke fel, esetleg számítógépes gyorsítókkal, például NVidia GPGPU-kkal, Xeon Phi-vel, Tilera TILE64-el. A FastFlow fő tervezési filozófiája, hogy megfelelő párhuzamos programozási absztrakciókkal és gondosan megtervezett futásidejű támogatással nyújtsa az alkalmazás-tervezőknek a párhuzamos programozás kulcsfontosságú jellemzőit (pl. Piacra jutási idő, hordozhatóság, hatékonyság és teljesítmény-hordozhatóság). A FastFlow egy általános célú C++ programozási keretrendszer heterogén párhuzamos platformokhoz. A többi magas szintű programozási kerethez hasonlóan, mint például az Intel TBB és az OpenMP, ez is egyszerűsíti a hordozható párhuzamos alkalmazások tervezését és tervezését. Mindazonáltal egyértelmű előnnyel rendelkezik az expresszivitás és a teljesítmény tekintetében a többi párhuzamos programozási keretrendszerrel szemben, speciális alkalmazási szcenáriókban, ideértve többek között: finomszemcsés párhuzamosság gyorsítótár-koherens megosztott memória platformokon; Streaming alkalmazások; többmagos és gyorsítók együttes használata. Más esetekben a FastFlow általában összehasonlítható (és néhány esetben valamivel gyorsabb is) a korszerű párhuzamos programozási keretekkel, mint például az Intel TBB, az OpenMP, a Cilk stb.

HDC 
A Higher-order Divide and Conquer (HDC)  a Haskell működésbeli idióma részhalmaza. A működésbeli terveket sokalakú, feljebb való függvényekként szemléltet, amelyek összekombinálhatók C / MPI-be, és összekapcsolhatók a váz megvalósításával. A nyelv a divide and conquer paradigmára összpontosít, és a divide and conquer váz általános jellegéből kiindulva konkrétabb megoldásokat eredményeznek hatékony megvalósítással. A konkrét esetek a következőknek felelnek meg: rögzített rekurziós mélység, állandó rekurziós fok, többszörös blokk rekurzió, elemenkénti műveletek és megfelelő kommunikáció 

A HDC kivételes odafigyelést fektet a mellékhatások jól kidolgozottságára és annak kötődésére a megközelíthető CPU-k mennyiségével. A processzorok teljes száma kulcsfontosságú paraméter a vázprogram teljesítményében, mivel a HDC arra törekszik, hogy megbecsülje a processzorok megfelelő hozzárendelését a program minden részéhez. Így az alkalmazás teljesítménye szorosan kapcsolódik a processzorok becsült számához, amely vagy meghaladja az alproblémák számát, vagy pedig nincs elég párhuzamosság a rendelkezésre álló processzorok kihasználásához.

HOC-SA 
A HOC-SA egy Globus inkubátor projekt. A HOC-SA a Higher Order Components-Service Architecture abbreviációja. A magasabb rendű alkatrészek (HOC) célja a Grid alkalmazás fejlesztésének egyszerűsítése. A HOC-SA célja, hogy olyan Globus felhasználóknak, akik nem akarnak tudni a Globus köztes szoftver minden részletéről (GRAM RSL dokumentumok, webszolgáltatások, erőforrás-konfiguráció stb.), Olyan HOC-kat biztosítsanak, amelyek magasabb szintű interfészt biztosítanak a rács, mint az alap Globus Toolkit. A HOC-k Grid-kompatibilis vázak, amelyeket a Globus Toolkit tetején komponensként valósítanak meg, távolról elérhető módon a Web Services segítségével.

JaSkel 
A JaSkel  egy Java alapú vázkeret, amely olyan vázakat biztosít, mint a farm, a pipe és a heartbeat. A vázak szakterülete az öröklés. A programozók az abszolút módszereket az egyes vázakra alkalmazzák, hogy megadják alkalmazás-specifikus kódjukat. A JaSkel vázai szekvenciális, egyidejű és dinamikus változatban egyaránt rendelkezésre állnak. Például az egyidejű farm használható megosztott memóriakörnyezetekben (szálak), de nem elosztott környezetekben (fürtök), ahol az elosztott farmot kell használni. Az egyik verzióról a másikra való váltáshoz a programozóknak meg kell változtatniuk osztályuk aláírását, hogy egy másik vázból származzanak. A vázak beágyazása az alap Java Object osztályt használja, ezért a vázkompozíció során semmilyen típusú rendszert nem hajtanak végre.

A számítás elosztási szempontjait a JaSkel kezeli az AOP, pontosabban az AspectJ megvalósítás segítségével. Így a JaSkel telepíthető mind a fürtön, mind a Grid-szerű infrastruktúrákon. Ennek ellenére a JaSkel megközelítés hátránya, hogy a váz beágyazása szigorúan a telepítési infrastruktúrához kapcsolódik. Így a gazdaság kettős beágyazása jobb teljesítményt nyújt, mint egyetlen farm hierarchikus infrastruktúrán. Ez kiküszöböli az AOP használatának célját a vázprogram eloszlásának és funkcionális problémáinak elkülönítésére.

Lithium & Muskel 
A Lithium  és az utódja, a Muskel az olaszországi Pisai Egyetemen kifejlesztett vázkeret. Mindkettő beágyazható vázakat biztosít a programozó számára Java könyvtárként. A vázalkalmazás értékelése az operatív szemantika hivatalos meghatározását követi, amelyet Aldinucci és Danelutto vezetett be  amely képes kezelni a feladatok és az adatok párhuzamosságát is. A szemantika a váznyelv funkcionális és párhuzamos viselkedését egyaránt jelöli átmeneti rendszer segítségével. Ezenkívül számos teljesítményoptimalizálást alkalmaznak, mint például: vázátírási technikák [18, 10], feladat-keresés és szerver-szerver lusta kötés.

A megvalósítás szintjén a lithium a makro-adatáramlást  ki a párhuzamosság elérése érdekében. Amikor a bemeneti adatfolyam új paramétert kap, a vázprogramot feldolgozzuk makro-adatfolyam grafikon előállításához. A grafikon csomópontjai makro-adatfolyam utasítások (MDFi), amelyek a programozó által biztosított szekvenciális kódrészleteket képviselik. A feladatokat több MDFi csoportosítására használják, és a tétlen feldolgozási elemek fogyasztják a feladatkészletből. Amikor a grafikon kiszámítása befejeződött, az eredmény a kimeneti adatfolyamba kerül, és így visszakerül a felhasználóhoz.

A Muskel nem funkcionális szolgáltatásokat is nyújt, mint például a szolgáltatásminőség (QoS); biztonság a feladatkészlet és a tolmácsok között; és erőforrás-felderítés, terheléselosztás és hibatűrés a Java / Jini Párhuzamos Keretrendszerrel (JJPF) való összekapcsoláskor, elosztott végrehajtási keretrendszer. A Muskel támogatást nyújt a strukturált és a strukturálatlan programozás kombinálásához is  és a legújabb kutatások a bővíthetőséggel foglalkoztak.

Mallba 
A Mallba  egy kombinatorikus optimalizálási könyvtár, amely pontos, heurisztikus és hibrid keresési stratégiákat támogat. Minden stratégia a Mallba-ban általános vázként valósul meg, amelyet a szükséges kód megadásával lehet használni. A pontos keresési algoritmusokon a Mallba ághoz kötött és dinamikus optimalizáló vázakat biztosít. A helyi keresési heurisztikához a Mallba támogatja: hegymászás, metropolisz, szimulált izzítás és tabu keresés; és az evolúciós algoritmusokból, például genetikai algoritmusokból, evolúciós stratégiából és másokból (CHC) származó populációalapú heurisztikák is. A hibrid vázak olyan stratégiákat ötvöznek, mint: a GASA, a genetikai algoritmus és a szimulált hőkezelés keveréke, valamint a CHCCES, amely egyesíti a CHC-t és az ES-t.

A vázak C++ könyvtárként vannak ellátva, és nem beágyazhatók, de típusbiztosak. Egyéni MPI absztrakciós réteget használnak, a NetStream-et, amely gondoskodik a primitív adattípusok rendezéséről, szinkronizálásáról stb. A váznak lehet több alacsonyabb szintű párhuzamos megvalósítása a cél architektúrától függően: szekvenciális, LAN és WAN. Például: központosított master-slave, elosztott master-slave stb.

Mallba olyan állapotváltozókat is kínál, amelyek megtartják a keresési váz állapotát. Az állam összeköti a keresést a környezettel, és hozzáférhető ahhoz, hogy megvizsgálja a keresés alakulását és eldöntse a jövőbeni intézkedéseket. Például az állapot felhasználható az eddig talált legjobb megoldás, vagy az elágazó és kötött metszés α, β értékeinek tárolására.

A többi keretrendszerhez képest a Mallba vázkoncepcióinak használata egyedülálló. A vázak paraméteres keresési stratégiák, nem pedig paraméteres párhuzamosítási minták.

Marrow 
A Marrow  egy C++ algoritmikus vázkeret az OpenCL-számítások hangszereléséhez, esetleg heterogén, multi-GPU környezetekben. Mind a feladat-, mind az adatpárhuzamos vázakat biztosítja, amelyek beágyazás útján összetett számítások készítéséhez állíthatók össze. Az eredményül kapott kompozíciós fák levélcsomópontjai a GPU számítási magjait képviselik, míg a többi csomópont a beágyazott részfára alkalmazott vázat jelöli. A keretrendszer magára vállalja a fák heterogén multi-GPU környezetekben történő helyes végrehajtásához szükséges teljes gazdagépoldali hangszerelést, ideértve az adatátvitel és a végrehajtási kérelmek megfelelő rendezését, valamint a fa csomópontjai közötti kommunikációt.

A Marrow legjobban megkülönböztethető tulajdonságai közé tartozik a GPU kontextusában korábban nem elérhető vázak, mint például a Pipeline és a Loop, valamint a váz beágyazási képessége – ez a funkció ebben az összefüggésben szintén újdonság. Ezenkívül a keretrendszer olyan optimalizálásokat vezet be, amelyek átfedik a kommunikációt és a számítást, így elfedik a PCIe busz által előidézett késleltetést.

A Marrow összetételű fa több GPU általi párhuzamos végrehajtása egy adat-párhuzamos lebontási stratégiát követ, amely egyidejűleg alkalmazza a teljes számítási fát a bemeneti adatkészlet különböző partícióira. A programozó teljesen kivonul az alapul szolgáló multi-GPU architektúrától azon kívül, hogy kifejtené, mely kernelparaméterek bonthatók, és szükség esetén meghatározhatja a részeredmények egyesítésének módját.

További információk, valamint a forráskód megtalálható a Marrow weboldalon

Muesli 
A Muenster Skeleton Library Muesli  egy C++-sablonkönyvtár, amely újra megvalósítja a Skilben bevezetett számos ötletet és koncepciót, például a magasabb rendű függvényeket, a curry-t és a polimorf típusokat . Az MPI 1.2 és az OpenMP 2.5 tetejére épül, és sok más vázkönyvtárral ellentétben támogatja mind a feladat-, mind az adatpárhuzamos vázat. A vázak beágyazása (összetétele) hasonló a P3L kétszintű megközelítéséhez, vagyis a feladat-párhuzamos vázak tetszőlegesen beágyazódhatnak, míg az adatpárhuzamos vázak nem, de a feladatpárhuzamosan beágyazó fa leveleinél használhatók. A C++-sablonokat használják a vázak polimorf jellegűvé tételére, de semmilyen típusú rendszert nem hajtanak végre. által inspirált automatizált sorosítási mechanizmust valósít meg, amely a standard MPI adattípusok mellett tetszőleges, felhasználó által definiált adattípusokat is felhasználhat a vázakon belül. A támogatott feladat-párhuzamos vázak  a Branch & Bound, Divide & Conquer, Farm, és a Pipe, a kiegészítő vázak Filter, Final és Initial. Az adatokkal párhuzamos vázak, mint például a hajtogatás (kicsinyítés), leképezés, permute, zip és ezek variánsai az elosztott adatstruktúra magasabb rendű tagfüggvényeként valósulnak meg. Jelenleg a Muesli támogatja a tömbök, mátrixok és ritka mátrixok elosztott adatstruktúráit.

Egyedülálló tulajdonságként a Muesli párhuzamos adatvázai automatikusan skálázódnak mind egy-, mind többmagos, többcsomópontos fürt architektúrákon. Itt a csomópontok és magok közötti skálázhatóság az MPI és az OpenMP egyidejű alkalmazásával biztosított. Ez a szolgáltatás azonban opcionális abban az értelemben, hogy a Muesli segítségével írt program továbbra is egymagos, több csomópontot tartalmazó fürt számítógépen fordít és fut a forráskód megváltoztatása nélkül, vagyis garantált a visszamenőleges kompatibilitás. Ezt egy nagyon vékony OpenMP absztrakciós réteg biztosítja, amely lehetővé teszi a többmagos architektúrák támogatásának be- és kikapcsolását az OpenMP fordító jelzőjének egyszerű megadásával / kihagyásával a program fordításakor. Ezzel gyakorlatilag semmiféle rezsi nem kerül bevezetésre futás közben.

P3L, SkIE, SKElib 
A P3L (Pisa Parallel Programming Language) egy vázalapú koordinációs nyelv. A P3L olyan vázkonstrukciókat biztosít, amelyek a C-kód párhuzamos vagy szekvenciális végrehajtásának koordinálására szolgálnak. A nyelvhez egy  nevű fordító tartozik. Anacleto implementációs sablonok segítségével fordítja össze a P3 L kódot egy célarchitektúrába. Így egy váznak több sablonja lehet, amelyek mindegyike különböző architektúrára optimalizált. A sablon egy vázat valósít meg egy adott architektúrán, és paraméteres folyamatdiagramot nyújt teljesítménymodellel. A teljesítménymodell ezután felhasználható a program-átalakítások eldöntésére, amelyek a teljesítmény optimalizálásához vezethetnek.

A P3L modul megfelel egy megfelelően definiált vázkonstrukciónak, bemeneti és kimeneti adatfolyamokkal, valamint más almodulokkal vagy szekvenciális C kóddal. A modulok beágyazhatók a kétszintű modell alkalmazásával, ahol a külső szint párhuzamos feladat vázakból áll, míg a belső szinten adat párhuzamos vázak használhatók. A típusellenőrzést az adatfolyam szintjén hajtják végre, amikor a programozó kifejezetten meghatározza a bemeneti és kimeneti adatfolyam típusát, valamint az almodulok közötti adatáramlás megadásával.

A SkIE  (vázalapú integrált környezet) meglehetősen hasonlít a P3L-re, mivel szintén koordinációs nyelven alapul, de olyan fejlett funkciókat kínál, mint a hibakereső eszközök, a teljesítményelemzés, a vizualizáció és a grafikus felhasználói felület. A koordinátor nyelv közvetlen használata helyett a programozók egy grafikus eszközzel lépnek kapcsolatba, ahol vázakra épülő párhuzamos modulok állíthatók össze.

A SKELib  a P3L és a SkIE hozzájárulására épít, többek között a sablonrendszer öröklésével. Különbözik tőlük, mert a koordinációs nyelvet már nem használják, ehelyett a vázakat könyvtárként biztosítják a C-ben, hasonló teljesítményűek, mint a P3L-ben. A Skil-lel ellentétben, egy másik C-hez hasonlóan a vázkerethez, a típusbiztonsággal nem foglalkoznak az SKELib-ek.

PAS és EPAS 
A PAS (Parallel Architectural Skeletons) a váz programozásának kerete, amelyet C++-ban és MPI-ben fejlesztettek ki. A programozók a C++ kiterjesztését használják vázalkalmazásaik megírásához. A kódot ezután egy Perl szkripten keresztül továbbítják, amely kibővíti a kódot tiszta C++ szintre, ahol a vázak öröklődés révén specializálódtak.

A PAS-ben minden váz rendelkezik egy képviselő (Rep) objektummal, amelyet a programozónak kell megadnia, és ő felel a váz végrehajtásának koordinálásáért. A vázak hierarchikus módon beágyazódhatnak a Rep objektumokon keresztül. A váz végrehajtása mellett a Rep kifejezetten kezeli a magasabb szintű váz adatainak fogadását és az adatok továbbítását az alvázakhoz. Paraméterezett kommunikációs / szinkronizálási protokoll használható adatok küldésére és fogadására a szülő és az alvázak között.

A SuperPas  majd később EPAS  címkével ellátott PAS kiterjesztése foglalkozik a váz nyújthatóságával kapcsolatos problémákkal. Az EPAS eszközzel új vázak adhatók a PAS-hoz. A vázleíró nyelv (SDL) a vázminta leírására szolgál a topológia megadásával egy virtuális processzorrács vonatkozásában. Az SDL ezután összeállítható natív C++ kódba, amely bármely más vázként használható.

SBASCO 
Az SBASCO (Skeleton-BAsed Scientific COmponents) a párhuzamos és elosztott numerikus alkalmazások hatékony fejlesztésére orientált programozási környezet. Az SBASCO célja két programozási modell integrálása: a vázak és az egyedi kompozíciós nyelvű alkatrészek. Az összetevő alkalmazásnézete leírja annak interfészeit (bemeneti és kimeneti típus); míg a konfigurációs nézet ezen felül leírja az alkatrész belső felépítését és a processzor elrendezését. Az alkatrész belső felépítése három váz segítségével határozható meg: farm, pipe és multi-block.

Az SBASCO több-blokkos vázán keresztül foglalkozik a tartomány lebomló alkalmazásával. A tartományokat tömbökön keresztül adják meg (főként kétdimenziósak), amelyeket résztömbökre bontanak, esetleges egymást átfedő határokkal. Ezután a számítás iteratív BSP-szerűen történik. Az első szakasz helyi számításokból áll, míg a második szakasz határcseréket hajt végre. A reakció-diffúziós probléma felhasználási esetét mutatjuk be.

Kétféle komponenst mutatunk be. A funkcionális kódot biztosító tudományos alkatrészek (SC); és a kommunikációs aspektus komponensei (CAC), amelyek olyan nem funkcionális viselkedést foglalnak magukba, mint a kommunikáció, az elosztó processzor elrendezése és a replikáció. Például az SC komponensek egy CAC komponenshez vannak csatlakoztatva, amely futás közben menedzserként működhet azáltal, hogy dinamikusan újratérképezi az SC-hez rendelt processzorokat. A CAC-összetevők használatakor jobb teljesítményt mutató felhasználási esetet mutat be.

A strukturált koordinációs nyelv (SCL : Structured Coordination Language)  az egyik legkorábbi váz programozási nyelv volt. Koordinációs nyelvi megközelítést biztosít a váz programozásához a szoftverkomponensek felett. Az SCL alapnyelvnek számít, és úgy tervezték, hogy integrálható legyen egy gazdanyelvvel, például a Fortrannal vagy a C-vel, amelyet szekvenciális szoftverkomponensek fejlesztésére használnak. Az SCL-ben a vázakat három típusba sorolják: konfigurációs, elemi és számítási. A konfigurációs vázak absztrakt mintákat mutatnak be az általánosan használt adatstruktúrákhoz, például az elosztott tömbökhöz (ParArray). Az elemi vázak olyan adatokkal párhuzamos vázaknak felelnek meg, mint a térkép, a beolvasás és a hajtás. Számítási vázak, amelyek elvonják a szabályozási folyamatot, és főként a párhuzamos feladatoknak felelnek meg, mint például a farm, az SPMD és az iterateUntil. A koordinációs nyelvi megközelítést a teljesítmény-modellekkel együtt alkalmazták a hagyományos párhuzamos gépek, valamint a párhuzamosan heterogén gépek programozásához, amelyek mindegyik feldolgozási csomóponton különböző magokkal rendelkeznek.

SkePU 
SkePU  SkePU egy vázprogramozási keretrendszer többmagos CPU-khoz és több GPU-rendszerek számára. Ez egy C++ sablonkönyvtár, amely hat adat-párhuzamos és egy feladat-párhuzamos vázzal, két konténertípussal rendelkezik, és támogatja a végrehajtást több GPU-s rendszereken, mind CUDA-val, mind OpenCL-lel. A közelmúltban a hibrid végrehajtás, a teljesítménytudatos dinamikus ütemezés és a terheléselosztás támogatását fejlesztették ki az SkePU-ban a StarPU futtató rendszer háttérprogramjának megvalósításával. A SkePU-t kiterjesztik a GPU-fürtökre.

SKIPPER & QUAFF 
A SKiPPER egy tartományspecifikus vázkönyvtár  amely vázakat biztosít a CAML-ben, és így a CAML-re támaszkodik a típusbiztonság szempontjából. A vázakat kétféleképpen mutatják be: deklaratív és operatív. A deklaratív vázakat a programozók közvetlenül használják, míg operatív verzióik architektúra-specifikus célmegvalósítást biztosítanak. A futásidejű környezetből, a CAML váz specifikációiból és az alkalmazásspecifikus funkciókból (amelyeket a programozó C-ben biztosít) az új C-kódot generálják és lefordítják, hogy az alkalmazás fusson a célarchitektúrán. A SKiPPER egyik érdekessége, hogy a vázprogram sorozatosan futtatható a hibakereséshez.

Különböző megközelítéseket kutattak a SKiPPER-ben az operatív vázak írásához: statikus adatfolyam-grafikonok, paraméteres folyamathálózatok, hierarchikus feladatdiagramok és tagged-token adatfolyam-grafikonok.

A QUAFF  egy újabb vázkönyvtár, amelyet C++ és MPI formátumban írtak. A QUAFF sablon alapú meta-programozási technikákra támaszkodik a futásidejű általános költségek csökkentésére, valamint a váz bővítésére és optimalizálására a fordítás idején. A vázak beágyazhatók, és a szekvenciális funkciók állapotok. A típusellenőrzés mellett a QUAFF a C++ sablonok előnyeit kihasználva új C / MPI kódot állít elő fordítási időben. A QUAFF a CSP-modellen alapul, ahol a vázprogramot folyamathálózatként és gyártási szabályként írják le (single, serial, par, join).

SkeTo 
A SkeTo  projekt egy C++ könyvtár, amely párhuzamosítást ér el az MPI használatával. Az SkeTo különbözik a többi vázkönyvtártól, mert az egymásba ágyazható párhuzamossági minták helyett a SkeTo párhuzamos vázakat biztosít párhuzamos adatszerkezetekhez, például: listákhoz, fákhoz, és mátrixokhoz. Az adatszerkezetek sablonok segítségével vannak beírva, és több párhuzamos művelet is meghívható rajtuk. Például a listaszerkezet párhuzamos műveleteket biztosít, például: leképezés, kicsinyítés, szkennelés, zip, eltolás stb...

Az SkeTo körül végzett további kutatások az átalakítással történő optimalizálási stratégiákra és az újabban tartományspecifikus optimalizálásokra is összpontosítottak. Például az SkeTo fúziós transzformációt biztosít  amely két egymást követő függvényhívást egyesít egyetlen eggyé, ezáltal csökkentve a függvényhívás általános költségeit és elkerülve a függvények között áthaladó közbenső adatstruktúrák létrehozását.

Skil 
A Skil a váz programozásának elengedhetetlen nyelve. A vázak nem közvetlenül a nyelv részét képezik, hanem együtt vannak velük. A Skil a C nyelv egy részhalmazát használja, amely funkcionális nyelvhez hasonló funkciókat biztosít, mint például a magasabb rendű függvények, a soros és a polimorf típusok. A Skil fordításakor az ilyen funkciók megszűnnek, és szabályos C kód jön létre. Így Skil átalakítja a polimorf magas rendű függvényeket monomorf első rendű C függvényekké. A Skil nem támogatja a vázak beágyazható összetételét. Az adatok párhuzamosságát speciális adatpárhuzamos struktúrák segítségével érik el, például tömbök elterjesztésére az elérhető processzorok között. Szűrővázak használhatók.

STAPL vázkeretrendszer 
A STAPL vázkeretrendszerben  a vázakat paraméteres adatfolyam-grafikonként definiálják, lehetővé téve számukra, hogy meghaladja a  magot. Ezenkívül ez a keret a vázak összetételével foglalkozik, mint a megfelelő adatfolyam-grafikonok pont-pont összetétele a portok fogalmán keresztül, lehetővé téve az új vázak könnyű hozzáadását a kerethez. Ennek eredményeként ez a keretrendszer kiküszöböli az újrabeépítés és a globális szinkronizálás szükségességét az összeállított vázakban. A STAPL Skeleton Framework támogatja a beágyazott kompozíciókat, és a beágyazás minden szintjén válthat a párhuzamos és a szekvenciális végrehajtás között. Ez a keretrendszer profitál a STAPL párhuzamos konténerek  skálázható megvalósításából, és különböző konténereken futtathatja a vázakat, beleértve a vektorokat, a többdimenziós tömböket és a listákat.

T4P 
A T4P volt az első rendszerek bevezetése a vázprogramozáshoz. A rendszer nagyban támaszkodott a funkcionális programozási tulajdonságokra, és öt vázat határoztak meg magasabb rendű funkcióként: Divide-and-Conquer, Farm, Map, Pipe és RaMP. Egy programnak több megvalósítása is lehet, amelyek mindegyike különböző vázak kombinációját használja. Ezenkívül minden váz különböző párhuzamos megvalósítással rendelkezhet. A vázak teljesítménymodelljein alapuló funkcionális programtranszformációkra épülő módszertant választották ki a programhoz legmegfelelőbb vázra, valamint a váz legmegfelelőbb megvalósítására.

Keretrendszerek összehasonlítása 

 Az aktív évek az ismert tevékenységi évek. Az ebben az oszlopban feltüntetett dátumok megegyeznek egy tudományos folyóirat vagy konferencia folyóirat kapcsolódó cikkének első és utolsó megjelenési dátumával. Vegye figyelembe, hogy egy projekt továbbra is aktív lehet a tevékenységi időn túl, és hogy a megadott dátumon túl nem sikerült kiadványt találnunk hozzá.
 A programozási nyelv az a felület, amellyel a programozók kölcsönhatásban vannak a vázalkalmazásaik kódolásához. Ezek a nyelvek sokfélék, olyan paradigmákat ölelnek fel, mint: funkcionális nyelvek, koordinációs nyelvek, jelölő nyelvek, imperatív nyelvek, objektumorientált nyelvek, sőt grafikus felhasználói felületek is. A programozási nyelv belsejében a vázak nyelvi konstrukciókként vagy könyvtárakként kerültek rendelkezésre. A vázak nyelvi konstrukcióként való ellátása magában foglalja az egyedi tartományspecifikus nyelv és annak fordítójának fejlesztését. A vázkutatás kezdetén egyértelműen ez volt az erősebb tendencia. A legújabb trend az, hogy a vázakat könyvtárakként kínálják, különösen olyan objektumorientált nyelvekkel, mint a C++ és a Java.
 A végrehajtási nyelv az a nyelv, amelyen a vázalkalmazásokat futtatják vagy lefordítják. Nagyon korán felismerték, hogy a programozási nyelvek (különösen a funkcionális esetekben) nem voltak elég hatékonyak a vázprogramok végrehajtásához. Ezért a vázprogramozási nyelveket leegyszerűsítették a vázalkalmazás más nyelveken történő végrehajtásával. Transzformációs folyamatokat vezettek be a vázalkalmazások (a programozási nyelven definiált) ekvivalens alkalmazássá konvertálására a cél végrehajtási nyelven. Különböző transzformációs folyamatokat vezettek be, például kódgenerálást vagy az alacsonyabb szintű vázak (esetenként operatív vázak) példányosítását, amelyek képesek voltak kölcsönhatásba lépni egy könyvtárral a végrehajtási nyelven. Az átalakított alkalmazás lehetőséget adott arra is, hogy a transzformált alkalmazásba a teljesítményre szabott célarchitektúra kódot vezessen be. Az 1. táblázat azt mutatja, hogy a végrehajtási nyelv egyik kedvence a C nyelv volt.
 A terjesztési könyvtár biztosítja a párhuzamos / elosztott számítások elérésének funkcionalitását. A nagy kedvenc ebben az értelemben az MPI volt, ami nem meglepő, mivel jól integrálódik a C nyelvvel, és valószínűleg a fürtszámítás párhuzamosságának leggyakrabban használt eszköze. A terjesztési könyvtárral való közvetlen programozás veszélyei természetesen biztonságosan el vannak rejtve azoktól a programozóktól, akik soha nem lépnek kapcsolatba a terjesztési könyvtárral. A közelmúltban az a tendencia volt, hogy olyan vázkeretrendszereket fejlesztenek ki, amelyek képesek egynél több terjesztési könyvtárral kölcsönhatásba lépni. Például a CO2 P3 S használhatja szálakat, RMI-t vagy aljzatokat; Mallba használhatja a Netstreamet vagy az MPI-t; vagy JaSkel, amely az AspectJ segítségével futtatja a váz-alkalmazásokat különböző vázkereteken.
 A típusbiztonság a típus inkompatibilitási hibák észlelésének képességére utal a vázprogramban. Mivel az első vázkeretek funkcionális nyelvekre épültek, mint például a Haskell, a típusbiztonság egyszerűen öröklődött a gazdagép nyelvéből. Mindazonáltal, mivel az egyedi nyelveket a váz programozásához fejlesztették ki, a fordítókat meg kellett írni, hogy figyelembe vegyék a típusellenőrzést; ami nem volt olyan nehéz, mert a vázak beágyazása nem volt teljesen támogatott. A közelmúltban azonban, amikor objektumorientált nyelveken kezdtünk el vázkeretrendszereket üzemeltetni teljes beágyazással, a típusbiztonsági probléma újból felmerült. Sajnos a típusellenőrzést többnyire figyelmen kívül hagyták (a QUAFF kivételével), különösképpen a Java alapú vázkeretrendszerekben.
 A váz beágyazása a vázminták hierarchikus összetételének képessége. A váz beágyazását már a kezdetektől fogva fontos tulajdonságként határozták meg a váz programozásában, mert ez lehetővé teszi az összetettebb minták összetételét az egyszerűbb minták alapkészletétől kezdve. Ennek ellenére a közösségnek hosszú időbe telt, hogy teljes mértékben támogassa a vázak önkényes beágyazását, főként az ütemezés és a típusellenőrzés nehézségei miatt. A tendencia egyértelmű, hogy a legújabb vázkeretek támogatják a vázak teljes beágyazását.
 A fájlhozzáférés az a képesség, amely egy alkalmazásból hozzáférhet és kezelheti a fájlokat. A múltban a vázprogramozás főleg számításigényes alkalmazásoknál bizonyult hasznosnak, ahol kis mennyiségű adat nagy mennyiségű számítási időt igényel. Ennek ellenére sok elosztott alkalmazás nagy mennyiségű adatot igényel vagy állít elő számításuk során. Ez a helyzet az asztrofizika, a részecskefizika, a bioinformatika stb. Így a váz programozással integrált fájlátviteli támogatás nyújtása kulcsfontosságú kérdés, amelyet többnyire figyelmen kívül hagytak.
 A vázkészlet a támogatott vázminták listája. A vázkészletek egyik keretről a másikra nagyon eltérnek, és megdöbbentőbb, hogy néhány azonos nevű váz különböző szemantikával rendelkezik különböző keretek között. Az irodalomban a leggyakoribb vázminták valószínűleg a farm, a pipa és a térkép.

Jegyzetek

Fordítás

Párhuzamos számítástechnika